

Persone 
Aime Kraus, coniugata Tobi – ex cestista sovietica
Alanna Kraus – pattinatrice di short track canadese
Albert Kraus – kickboxer olandese
Alessandro Kraus – musicologo sammarinese
Alfred von Kraus – generale austriaco
Alfredo Kraus – tenore spagnolo
Angelika Kraus – ex nuotatrice tedesca occidentale
Chris Kraus – regista tedesco
Chris Kraus – scrittrice, sceneggiatrice, regista e produttrice statunitense
Christian Jakob Kraus – linguista e bibliotecario tedesco
Dan Kraus – cestista statunitense
Daniel Kraus – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
Engelbert Kraus – calciatore tedesco
Franz Kraus – militare tedesco delle Waffen-SS
Hans P. Kraus, propr. Hans Peter Kraus – antiquario e libraio austriaco
Jaroslav Kraus – calciatore boemo
Johann Kraus – calciatore austriaco
Joseph Martin Kraus – compositore tedesco
Karl Kraus – geodeta tedesco naturalizzato austriaco 
Karl Kraus – scrittore, giornalista e autore satirico austriaco
Kevin Kraus – calciatore tedesco
Lukáš Kraus – ex cestista ceco
Margarethe Kraus – donna di origine Rom, perseguitata durante la Shoah
Marinus Kraus – saltatore con gli sci ed ex combinatista nordico tedesco
Martin Kraus – ex sciatore alpino tedesco
Martin Kraus – calciatore ceco
Michal Kraus – scrittore cecoslovacco naturalizzato statunitense
Micheal Kraus – ex nuotatore tedesco occidentale
Peter Kraus – cantante, attore e chitarrista austriaco
Ricarda Kraus – ex sciatrice alpina tedesca
Robert Kraus – ex calciatore austriaco
Rudolf Kraus – patologo e batteriologo ceco naturalizzato cileno
Sinja Kraus – tennista austriaca
Tadeusz Kraus – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco
Wolfgang Kraus – ex calciatore tedesco
Živa Kraus – artista croata

Altro 
 27049 Kraus – asteroide

Pagine correlate 
Krauss